Brainwashed:
Brainwashed (альбом) — альбом Джорджа Харрисона.
Brainwashed (сайт) — интернет-журнал, посвящённый электронной музыке.